Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Raphael Durek e Dawid Olejniczak che hanno battuto in finale Bruno Echagaray e Santiago González 6-2, 7-66.

Teste di serie 

 Bruno Echagaray /  Santiago González (finale)
 Alberto Francis /  Brian Wilson (quarti di finale)

 Daniel Garza /  Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Franco Ferreiro /  Marcio Torres (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2007